

Géographie
Plancoët est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor.

Industrie
Plancoët est une marque d'eau minérale française appartenant au groupe agroalimentaire SEMO.